Rede de longa distância — Wide Area Network em inglês
Associação Mundial de Jornais — World Association of Newspapers em inglês
Vã (Turquia) — cidade do leste da Turquia cujo nome em curdo é Wan

Desambiguações de siglas
Desambiguações de topônimos